

Geografia 
 Ade – città del dipartimento di Kimiti (Ciad)
 Adé – comune degli Alti Pirenei (Francia)
 Ade – freguesia di Almeida (Portogallo)

Sigle 
 Agenzia delle entrate (più spesso abbreviata AE)
 Anagrafe degli eletti – campagna promossa dal movimento Radicali Italiani
 Potenziamento anticorpo-dipendente - acronimo di Antibody-Dependent Enhancement

Codici 
 ADE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aden (Yemen)
 ade – codice ISO 639-3 della lingua adele

Mitologia 
 Ade – divinità degli Inferi nella mitologia greca
 Ade – il mondo degli Inferi

Persone 
 George Ade – giornalista, commediografo e regista statunitense

Altro 
 Ade – personaggio del manga I Cavalieri dello zodiaco e dell'anime I Cavalieri dello zodiaco - Saint Seiya - Hades
 Ade – antagonista del film Disney Hercules del 1997
 Ade – prenome italiano
 Ade – personaggio della DC Comics

Pagine correlate 
 Ades
 Hades

Altri progetti